Virtue (1932), een film uit 1932 met Carole Lombard en Pat O'Brien
Virtue (2020), een film uit 2020  
Virtue (Amber Pacific), een album van Amber Pacific
Virtue (lettertype)
Virtue (band), Britse metalband